Дибон ():

 Дибон (, на камне царя Меши דיבן, Септуаг. Δαιβών) — два библейских города:
 Дибон — город колена Рувимова;
 Дибон — город, который, согласно Неемии (), был вторично заселен евреями, вернувшимися после изгнания в Палестину.
 Дибон, Кристофер (род. 1990) — австрийский футболист.

Примечания